Der Name Hirschthal steht für:

 Hirschthal AG, Gemeinde im Kanton Aargau, Schweiz
 Hirschthal (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Hirschthal, bis 1933 Zimnawodda, Dorf im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Zimna Woda (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen